Sven Nilsson: atleta sueco.
 Sven Nilsson: naturalista sueco.